Maria van Aragón (1482-1517), voormalige koningin van Portugal
Maria van Aragón (1403-1445), een dochter van Ferdinand I van Aragón en van Eleonora Urraca van Castilië